Краеве́дение (Местная история, Краеведческий музей) — область знаний, гуманитарная наука, занимающаяся комплексным научно-исследовательским и популяризаторским изучением определённой территории и накоплением знаний о ней, объединяя знания географии, истории, археологии, топонимики, топографии, геральдики, этнографии, филологии, искусствознания.

Как школьный предмет, посвящено комплексному изучению конкретной территории на основе географической компоненты.

Изучением, как правило, занимаются учёные специалисты, которые ограничились данным краем (архивисты, архитекторы, биологи, военные, географы, историки, экологи, этнографы), а также энтузиасты из местного населения.

История 
Первые земские естественно-исторические (краеведческие) музеи появились в России в конце XIX века по результатам экспедиций В. В. Докучаева.

В начале XX века под краеведением понимали изучение природных условий и «изыскание дополнительных местных ресурсов» того или иного края.

В то же время расцвет краеведения в России в 1920-е гг. был связан с новаторскими концепциями в исторической науке. В середине XX века в советской России главный акцент был смещён на историческое краеведение. Советское правительство в директивном порядке поставило задачу — выявлять и охранять памятники истории и культуры, которые могли быть утрачены при строительных работах. Импульс развитию краеведения дало создание в 1965 году Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. С 1970 года Российская национальная библиотека издаёт указатель статей «Организация, методика и содержание краеведческой работы».

В 1990 году был создан Союз краеведов, который возглавил С. О. Шмидт.
 Союз краеведов России
 Национальный союз краеведов Украины

Методология 
Краеведение предусматривает усвоение ряда принципиальных положений, на которых строится работа по изучению края и использованию знаний о нём. Данные принципы носят характер самых общих указаний, правил, норм регулирования процесса познания и включает руководящие идеи, законы и закономерности.

Принцип научности заключается в точном обосновании объектов, явлений, процессов окружающей действительности. Кроме того, научный подход требует точного соблюдения и описания явлений, их систематизации и строго обоснованных фактическими данными обобщений и выводов.

С принципом научности непосредственно связан принцип систематичности и последовательности, который вытекает как из поставленных перед краеведами целей и задач по изучению края, так и их особенностей изучаемых объектов, явлений, процессов. Последовательный сбор и накопление разнообразных сведений о крае в соответствии с основными этапами его развития облегчает работу, помогает лучше разобраться в событиях, установить закономерности, по которым развивается край, раскрыть взаимосвязи и взаимозависимости событий и явлений края с событиями и явлениями во всей стране.

 Принцип комплексности вытекает из самого определения краеведения как комплекса научных дисциплин, разных по содержанию и частным методам исследования, но ведущих в своей совокупности к научному и всестороннему познанию края.
 Плановость краеведения предусматривает изучение природы, населения и хозяйства края в соответствии с научно обоснованным планом, который связан с жизнью, задачами хозяйственного и культурного развития края. Плановое изучение края должно быть связано с современностью, конкретными практическими задачами.
 Принцип региональности базируется на учёте конкретных особенностей края и характеризует краеведение как научную дисциплину.
 Принцип массовости предполагает активное участие народных масс в изучении и популяризации знаний о крае. Массовость является отражением творческой активности населения по изучению и преобразованию края и умножению его богатства.
 Принцип объективности рассматривает историческое краеведение с точки зрения объективных закономерностей, определяющих процессы его общественно-политического развития; позволяет опираться на факты в их содержании, не искажая и не подгоняя их под заранее созданные схемы; изучать каждое явление в совокупности его положительных и отрицательных сторон независимо от отношения к ним.
 Принцип историзма требует, чтобы каждое положение рассматривалось исторически, в связи с другими положениями, с конкретным опытом истории. Данный принцип отражает необходимость рассматривать окружающий мир в тесной связи с прошлым и с учётом перспектив изменения и развития.

Проблема границ краеведения 
Под краеведением понимают комплексное изучение определённой территории и накопление знаний о ней. При этом на географической базе объединяются знания географии, экологии, истории, археологии, топонимики, топографии, геральдики, этнографии, филологии, искусствознания. Практическое применение вышеуказанных дисциплин (и зачастую именно в комплексном виде) требуется, например, от краеведов при изучении и описании значимых исторических некрополей.

Междисциплинарный характер краеведческого знания тесно связан с соединением в нём научного и ненаучного подходов. Как отмечал Д. С. Лихачёв, «чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность краеведения, в том, что у него нет „двух уровней“: для специалистов и для широкой публики. Оно само по себе популярно и существует постольку, поскольку в его создании и потреблении участвуют массы». Однако такое вторжение массового ненаучного творчества на территорию научной дисциплины создаёт опасность подмены научного знания мифотворчеством, поэтому некоторые специалисты предлагают чётко отграничивать краеведение как публицистическую и даже беллетристическую практику от регионоведения как подраздела исторической науки.

Библиотечное краеведение 
Библиотечное краеведение — весь комплекс многоаспектной деятельности библиотечных работников по поиску, выявлению, приобретению, организации, учёту, всестороннему раскрытию содержания произведений печати (кинофонофотодокументов) и электронных изданий, библиографическому сопровождению запросов общества и его отдельных представителей, пропаганду знаний о крае библиотечными и библиографическими средствами, разработку научных проблем, в том числе библиографического и библиотековедческого направлений, методическое обеспечение и т. д. Этот комплекс делится на два направления. Первое направление — работа с первичными и вторичными документальными потоками (выявление, приобретение в фонд библиотеки документов, их хранение и доведение до читателя упорядоченных сведений о них через систему каталогов, картотек, библиографических указателей); краеведческое библиотечно-библиографическое обслуживание; методическое обеспечение других библиотек и др.
Второе направление библиотечного краеведения — изучение родного края, поиск ранее неизвестных сведений о нём. Библиотека выступает в этом случае в роли организатора, берёт на себя библиографическое, методическое обеспечение изучаемых проблем. Исследователями выступают краеведы и сами библиотечные работники. Конечным результатом этого направления библиотечного краеведения являются новые знания, первичные документы, новые статьи, книги.

Основные источники краеведения 
Источники краеведения можно разделить на письменные, вещественные, изобразительные, устные, звуковые.

Письменные источники — это летописи, воспоминания путешественников, архивные документы и материалы, публикации в газетах и журналах (старинных и современных), рукописи исследований по краеведческой тематике, письма, дневники и т. д. Важным письменным источником являются также церковные книги с записями о регистрации рождений, браков и смертей, грамоты и акты церковных учреждений, где содержится информация о хозяйственном укладе, территориальных границах объекта, взаимоотношениях с окрестными населёнными пунктами.

Печатные издания представляют для краеведов двоякий интерес — как источник по истории определённой территории и как историко-культурная ценность, подлежащая выявлению и бережному хранению.

Категория вещественных источников весьма разнообразна. Сюда входят:
 археологические памятники с комплексом исторического материала, памятники зодчества, предметы быта и утварь, одежда, орудия труда и оружие;
 палеонтологические находки (кости, зубы, рога, бивни животных);
 старинные монеты, бумажные деньги, ордена и медали, украшения.

Группу изобразительных источников составляют старинные фотографии, картины, рисунки, гравюры, скульптурные произведения, фрески, памятники выдающимся людям и др.

Особый интерес для краеведов, изучающих аспекты языка, представляют разделы о собственных именах, географических названиях. Изучение собственных имён и фамилий даёт обширный историко-краеведческий материал, позволяет проследить миграционные процессы, происходящие в обществе, родословную человека. Имена предков, так же как и имена современников, по-своему отражают этнические, социальные и культурные особенности данной общности людей, историю страны, перемены в её духовной жизни. Важным направлением краеведческой работы может стать собирание и изучение памятников устного народного творчества.

Методы краеведческого исследования 
Независимо от научного направления краеведческой работы в ней могут применяться следующие методы: литературный, картографический, статистический, полевые исследования, анкетирование, археологические раскопки, археологический поиск.

Литературный метод
Данный метод в краеведении предполагает применение различных печатных источников для получения сведений об изучаемой территории. В качестве печатных источников используется научная, научно-популярная литература, учебники, статистические справочники, брошюры, периодическая печать, архивные и музейные документы. Для успешного ведения этой работы в библиотеках, школах создаются каталоги краеведческой литературы и альбомы тематических статей областных, городских и районных газет, устраиваются периодические выставки и стенды. Основная задача литературного метода — научить самостоятельно работать с книгами, справочниками, периодической печатью, документальными источниками.

Картографический метод
Картографический метод исследования предполагает работу с картой и направлен на выяснение пространственного размещения природных, хозяйственных, исторических и археологических объектов на изучаемой территории. В краведении карты служат как источником информации, так и для демонстрации результатов, полученных другими способами: краеведческое исследование начинается с карты, а нанесение на карту его результатов, составление разных карт — важная заключительная часть исследования.

Статистический метод
Этот метод основан на отборе и анализе различных количественных показателей с последующим составлением карт, схем, таблиц, графиков, диаграмм. Статистический методов краеведческой работе является объективным и точным критерием для выражения многих географических процессов и явлений.

Метод полевых исследований
Это один из ведущих метод в краеведческой работе, представляет собой непосредственное обследование природного или хозяйственного объекта. Применяется для изучения природных условий, геологического строения местности, животного и растительного мира, археологии и используется в процессе природоведческих и производственных экскурсий, походов и экспедиций.

При организации полевых исследований разрабатывается программа, которая включает следующий круг вопросов: выбор объекта, цели и конкретные задачи исследования, формирование поисковых групп и распределение конкретных обязанностей между ними, предварительное ознакомление с территорией исследуемого участка, порядок и содержание поисковой работы на местности, научная обработка материалов, обобщение и оформление результатов работы.

Визуальный метод
Визуальный метод — это непосредственное целенаправленное и планомерное наблюдение (обозрение), зарисовка, фотографирование или видеосъёмка изучаемых предметов и явлений (например, наблюдение за ростом растения или развитием птенцов в гнезде, изучение состава геологических пород).

Метод анкетирования
Метод анкетирования в краеведении заключается в опросе местных жителей для выяснения сведений о происходивших в изучаемом крае памятные событиях, изменениях в природе за последние годы и др. Чтобы анкетирование действительно помогло исследовать данный регион, необходимо хорошо подготовиться — заранее наметить план беседы, вести её целенаправленно, уточняя факты и события, стремясь найти конкретные ответы на вопросы.

Археологический метод
Археологические раскопки — основной метод изучения археологических памятников.

Основным средством учёта и первичного изучения археологических памятников служат археологические разведки. Наиболее перспективный метод выявления археологических объектов — личный осмотр местности, то есть сплошное и детальное её обследование. Большое значение имеет также опрос местных жителей. Во время археологической разведки широко применяют киноаппаратуру и фотоаппаратуру, явялющуюся наиболее точным средством фиксации. Собранный материал тщательно упаковывают и снабжают этикетками с подробным изложением всех обстоятельств находки.

Все методы краеведческих исследований применяются независимо от научных направлений краеведческой работы и используются не в отрыве друг от друга, а в совокупности, в различных сочетаниях между собой.

Виды краеведения 
Общее, или комплексное, краеведение предусматривает всестороннее изучение ряда вопросов, касающихся различных направлений: истории, географии, литературы, археологии, этнографии, культуры и др. Эти направления и составляют виды отраслевого краеведения со своими целями и задачами.

Географическое краеведение 
Сущность географического краеведения заключается во всестороннем изучении природы, населения, хозяйства в их динамике, в особенностях данной местности на основе использования доступных методов исследования. Географическому краеведению больше, чем любому другому, свойственен комплексный подход.

Функции географического краеведения:
 сформировать знания о природе, населении, хозяйстве на местном материале, а также реальные представления, составляющие основу географической науки;
 показать положительное и отрицательное влияние человека на компоненты и природный комплекс;
 получить знания об основных путях и средствах охраны природы, воспитать гражданскую ответственность по отношению к природной среде;
 обучить работе с топографическим планом, физико-географической картой местности, приёмам пространственного ориентирования в условиях населённого пункта;
 в практической деятельности использовать методы полевых наблюдений, сравнительный и картографический.

В процессе географического изучения территории необходимо:
 связать общие черты природы и социально-хозяйственной деятельности страны с данной местностью;
 выявить местную специфику природных компонентов и комплексов, типичные особенности, характеризующие природу данной местности, а также её уникальные объекты, явления, процессы;
 раскрыть особенности состава населения (возрастные, половые, религиозные, национальные), его размещения и расселения;
 рассмотреть вопросы хозяйственной и культурной жизни данного района.

Историческое краеведение 
Данный вид краеведения изучает прошлое края, памятники истории. Это не только исследование, но и деятельность, направленная на распространение знаний по истории края. Объектами исследования исторического краеведения являются памятники, памятные места, связанные с историческими событиями, с деятельностью отдельных личностей, произведения материального и духовного творчества. Краеведческие исследования могут охватывать большие хронологические рамки и исторические периоды или, напротив, ограничиваться событиями одного конкретного этапа местной истории, жизни и деятельности отдельных людей, участвующих в исторических событиях.

Историческое краеведение использует вспомогательные исторические дисциплины, которые делятся на две большие группы:
 изучающие разные виды источников, но каждая с какой-либо одной стороны решающая свои специфические задачи:
 археография
 генеалогия
 метрология историческая
 палеография
 эпиграфика
 текстология
 хронология
 изучающие определённый вид источников, но всесторонне рассматривающие основные особенности их содержания и формы:
 геральдика
 дипломатика
 нумизматика
 сфрагистика (наука о печатях).

Археологическое краеведение 
Этот вид краеведения связан с изучением древнего периода жизни человечества путём реконструкции исторического прошлого по вещественным остаткам. Археологическое краеведение предусматривает изучение объектов, сохранившихся в земле, на земле и под водой, характеризующих развитие материальной и духовной культуры человечества от первобытно-общинного строя до феодализма.

Археологические краеведческие памятники разнообразны и многочисленны. Основными объектами исследования в археологическом краеведении являются:
 остатки древних поселений:
 неукреплённые (открытые) — стоянки и селища;
 укреплённые — городища, города, замки и т. д.;
 места древних захоронений (грунтовые и курганные могильники);
 культовые сооружения (святилища, каменные и деревянные кресты, каменные идолы, обелиски и др.);
 сохранившиеся мастерские древних производств.

По изученным материальным остаткам археологии реконструируют социальную жизнь изучаемого общества, восстанавливают давние торговые пути, духовную культуру древних народов. Большинство найденных археологами предметов размещено в экспозициях краеведческих музеев, где они сосредоточены в отдельных археологических отделах.

Литературное краеведение 
Литературное краеведение предусматривает изучение разного рода печатных источников, литературных изданий об изучаемой территории — монографий, справочников, сборников статей, учебных пособий, а также периодических изданий (особенно местных), посвящённых данному району и конкретной теме. Кроме того, объектом изучения литературного краеведение служат произведения писателей и поэтов, чьё творчество тесно связано с территориями их проживания, очерки, воспоминания, письма, литературно-критические статьи в энциклопедиях и периодической печати и т. д.

Основные задачи литературного краеведения:
 изучить национальную литературу;
 выявить влияние жизненного пути писателя на его творчество;
 установить связи между историческими событиями и их описанием в художественных произведениях;
 через фольклорные и литературные произведения расширить знания людей о родных местах;
 знакомить с литературными памятниками, музеями, памятниками искусства, находящимися на территории проживания известных писателей посредством туристической деятельности.

Организационные формы 
Обычно выделяют 3 основные организационные формы краеведения: государственное, общественное, учебное.

Все организационные формы краеведения находятся в тесной взаимосвязи, так как используют одни и те же источники, изучают одни и те же объекты и используют одинаковые методы познания (метод исследования, метод наблюдения).

Государственное краеведение 
Пути и методы государственного краеведения, а также объекты вытекают из задач развития той или иной отрасли знания; изучение осуществляется в плановом порядке. Государственное краеведение направлено на всестороннее изучение различных территорий страны и находится в ведении исполкомов, краеведческих музеев, научно-исследовательских институтов и библиотек. Все эти учреждения в своей деятельности опираются на массовое самодеятельное движение краеведов-любителей.

Важнейшую роль в государственном краеведении играют краеведческие музеи и библиотеки, где пропаганда знаний о стране ведётся путём проведения экскурсий, организации выставок и чтения лекций для населения, издания книг, брошюр, плакатов. Большое значение имеют и статистические организации, где можно получить достоверные данные о наличии трудовых, природных ресурсов, показатели о населении страны. И, наконец, существенное место в государственном краеведении занимают печать, радио и телевидение.

Задачами государственного краеведения являются сбор, научная обработка и сохранение материала, разработка теории краеведения, создание новых экспозиций и музеев, проектов по возрождению культурных ландшафтов и деревни.

Общественное краеведение 
Общественное краеведение представлено народными музеями, добровольными сообществами, кружками при домах культуры и включает труд краеведческих товариществ и местных краеведов-любителей.

В качестве задач общественного краеведения можно назвать следующие:
 собирание и фиксация местной топонимики;
 собирание предметов быта и народного хозяйства;
 установление местных диалектов и фольклора;
 запись местных преданий, воспоминаний старожилов;
 фиксация объектов, исчезающих по тем или иным причинам (старых построек, надгробий и т. д.).

Учебное краеведение 
Школьное краеведение характеризуется комплексным изучением природных, экономических и социальных условий родного края. Под руководством краеведческих организаций учащиеся участвуют в экспедициях и экскурсиях, принимают участие в обследованиях памятников природы и древности, проводят анкетный опрос населения, изучают историческое прошлое населённых пунктов, экономику края. Собранные в походах и на экскурсиях экспонаты и коллекции служат основой для создания школьных краеведческих музеев и уголков.

В школьном краеведении сложились две основные формы:
 программное (учебное) краеведение, обязательное для всех учащихся и педагогического коллектива школы; его содержание и характер определяют учебные программы;
 внепрограммное (внеклассное) краеведение, которое служит дополнением, непосредственным продолжением учебного краеведения на основе изучения своего края и активного участия в выполнении общественно полезной работы.

Программное учебное краеведение ставит следующие задачи:
 всестороннее изучение своей области и накопление краеведческого материала, происходящее во время учебной работы (экскурсии на природу и в музее, наблюдения и практические работы на местности);
 использование накопленного материала в преподавании учебных предметов (географии, истории, биологии, химии).

Краеведение в разных странах

Россия 
Краеведение — школьный предмет, посвящённый комплексному изучению конкретной территории на основе географической компоненты. Содержание курса разнится в зависимости от региона. В учебный курс могут входить сведения о рельефе местности, почве и геологическом строении, водных путях, флоре и фауне, населении и промышленности. В городских школах России ведутся такие предметы, как: «Москвоведение», «Петербурговедение», «Дербентоведение» и пр.

Москва
В Москве краеведение преподается в школьном курсе «Москвоведение». Проекты по краеведению реализуются в 12 центрах краеведения на базе публичных библиотек ЮВАО.

Украина 
С мая 1925 года работает Национальный союз краеведов Украины (). Много краеведческой литературы издаётся о Киеве, Львове, Харькове, а также о Волыни, Галичине, Слобожанщине и других регионах.

Белоруссия 

Первые белорусские национальные краеведческие организации стихийно начали образовываться со времен Первой мировой войны. Такими стали краеведческие общества и кружки в Слуцке и Игуменском уезде. В Минске деятелями белорусского национального движения были созданы общественные организации, которые поднимали вопросы охраны историко-культурного наследия: общество белорусской культуры «Просвещение» (бел. «Прасвета»), белорусское культурно-просветительское общество «Отечество» (бел. «Бацькаўшчына»), иные молодёжные организации. Краеведческое движение в БССР возглавляло созданное в 1923 г. Центральное бюро краеведения — структурное подразделение Института белорусской культуры. Первая Всебелорусская краеведческая конференция прошла в Минске в 1924 г., а в 1926 г. состоялся первый Всебелорусский краеведческий съезд, в котором приняли участие более 120 делегатов от почти 90 краеведческих организаций и кружков.

Германия 
В Германии активную краеведческую работу ведет геоклуб «Глобус» (Развивающий центр Кин-Топ), Дюссельдорф. Члены клуба совершают пешеходные и велосипедные поездки в различные регионы Северного Рейна — Вестфалии и создают на русском языке подробные краеведческие описания небольших территорий.

Краведческие издания 
С 1925 года издавался журнал Советское краеведение.

С начала 1990-х годов наблюдался бурный рост краеведческой периодики.

В 2010 году сотрудниками отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки совместно с Фондом им. Д. С. Лихачева был проведен всероссийский конкурс, направленный на выявление и поддержку лучших региональных краеведческих журналов. По результатам конкурса был издан библиографический указатель Краеведческая периодика России, в который вошли сведения о 165 краеведческих журналах, альманахах и сборниках из 57 регионов России, выходивших на территории Российской Федерации в период с 1992 по 2010 г.

Краеведческие журналы издаваемые в России:
 Уральский следопыт
 Врата Сибири
 Псков
 Прибайкальский краеведческий альманах
 Воронежский краеведческий вестник
 Старинные города Вологодской области
 Архангельская старина
 Соловецкий сборник

См. также 
 Страноведение
 Краеведческий музей
 Петербурговедение
 Москвоведение

Библиография 
 Краеведческая периодика России : база данных / Российская национальная библиотека, Отдел библиографии и краеведения; сост. и ред. Е. И. Трубина, программное обеспечение А. О. Рубцов. — Санкт-Петербург, 2017- .
 Матюшин Г. Н. Историческое краеведение: Учебное пособие. — М.: Просвещение, 1987.
 Шмидт С. О. «Золотое десятилетие» советского краеведения // Отечество: Краеведческий альманах. — М., 1990. — Вып. 1.
 Лихачёв Д. С. Любить родной край // Отечество: Краеведческий альманах. — М., 1990. — Вып. 1. — С. 8.
 Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение. Учебник для студентов высших учебных заведений. — М.: Гардарики, 2003. — С. 43-44, 48.
 Никитин А. О. Краеведение между исследованием и мифом // Пятые Яхонтовские чтения. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Рязань, 14-17 октября 2008 г. / Отв. ред. И. Г. Кусова. — Рязань, 2010. — С. 21-43.
 Маслова А. Н. Термины и понятия библиотечного краеведения // Краеведение и библиотека / А. Н. Маслова. СПб. : Профессия, 2010. С. 17-18.
 Лубский А. В., Мининков Н. А. Региональная история и краеведение: точки соприкосновения // Донской временник / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2019. Вып. 28-й. С. 75-80.
 
 
 Дмитриенко Н. М. Историческое краеведение: учебное пособие. — Томск : Издательство Томского университета, 2013. — 221 с.

Примечания

Литература 
 Краеведные учреждения СССР: список обществ и кружков по изучению местного края, музеев и других краеведных организаций. 2-е издание. — Ленинград : Центральное бюро краеведения, 1927 (тип. «Печатный труд»). — VIII, 205 с.

Ссылки 

 Отделение краеведения и учебной географии Московского центра Русского географического общества
 Блог для краеведов всех уголков России
 «Я — Краевед» — Сайт народного краеведения
 Два десятилетия российского краеведения (Г. А. Мельничук, Н. В. Степанова. Два десятилетия российского краеведения // Библиография, № 5, 2010, C. 43-50)

 
Общественная география